Седмобој за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 3. и 4. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовало је 39 седмобојки из 25 земаљa. Од тога 28 седмобојки из 14 земаља остварило је А олимпијску норму од 6.150 метара, а Б норму која је износила 5.950 метара 11 седмобојки из исто толико земаља. 

 Квалификовани са А нормом 6.150

 Квалификовани са Б нормом 5.950

Систем такмичења 
Такмичње у седмобоју се одржавало два дана.  Првог дана све седмобојке су се такмичиле у четири, а другог преостале три дисциплине. Сваки резултат се претвара у бодове према таблицама. Бодови из свих седам диасциплина се сабирају да би се добио укупан резултат и утврдио коначан пласма. На крају такмичења, уколико две седмобојке имају једнак број бодова, боља је она која је добила више бодова у већем броју дисциплина.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи резултати у 2012. години 

Десет најбољих такмичарки у седмобоју 2012. године пре игара (24. јула 2012), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

100 метара препоне

Скок увис

Бацање кугле

200 метара

Скок удаљ

Бацање копља

800 метара

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Седмобој на Летњим олимпијским играма